Zestawienie spotkań reprezentacji Polski w piłce siatkowej mężczyzn w latach 2000–2009:

|-
! colspan="7" | 2000

|-
! colspan="7" | 2001

|-
! colspan="7" | 2002

|-
! colspan="7" | 2003

|-
! colspan="7" | 2004

|-
! colspan="7" | 2005

|-
! colspan="7" | 2006

|-
! colspan="7" | 2007

|-
! colspan="7" | 2008

|-
! colspan="7" | 2009

|}

Przypisy